Сабитова — женская форма фамилии .
 Сабитова, Дина Рафисовна (род. 1969) — российская писательница, прозаик.
 Сабитова, Зулиха Нигметовна (1923—1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сябитова, Роза Раифовна (род. 1962) — российская телеведущая.